Wargaming:

 Wargaming.net — инвестиционное товарищество, крупнейший разработчик и издатель компьютерных игр;
 Wargaming.net — игровой сервис, разрабатываемый компанией Wargaming.net;
 Wargaming Public Co. Ltd — кипрская компания-дистрибьютор игр — партнёр Wargaming.net.
 Wargaming Seattle — американская компания-разработчик компьютерных игр.

 См. также

 Варгейм (от  — ) — разновидность стратегических игр, в частности, настольных и компьютерных.